Rangers je slovo anglického původu s více významy:

 hraničář – původní význam
 U.S. Army Rangers – speciální jednotka Armády USA
 Rangers – Plavci – česká hudební skupina
 Texas Rangers – pořádkové síly státu Texas
 Rescue Rangers – disneyovka, v Česku známá jako Rychlá rota
 rangers – členky Junáka starší 15 let

Sportovní kluby 
 Bo Rangers – fotbalový klub Sierry Leone
 New York Rangers – americký hokejový klub
 Queens Park Rangers FC – anglický fotbalový klub
 Rangers FC – skotský fotbalový klub z Glasgowa
 Texas Rangers (baseball) – americký baseballový klub